Cryptoprymna är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Cryptoprymna ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Cryptoprymna